De super G voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 1994 vond plaats op 17 februari 1994 op de skipistes van Kvitfjell nabij Lillehammer.

De Olympische titel op de Super G was voor Markus Wasmeier, Tommy Moe en uittredend Olympisch kampioen Kjetil André Aamodt vervolledigden het podium.

Uitslag 

Mannen Super G